Naya Fellonneau dite Naya, née à Libourne le , est une auteure-compositrice-interprète française dont le style de musique est electro/pop. 

Elle chante en français et en anglais. 

Son premier album  sort le . Il est suivi par un concert parisien au Café de la Danse le 20 septembre.

Biographie

Jeunesse 
Naya est issue d'une famille où la musique et l'art tiennent une place importante. Ses parents, Christophe Fellonneau et Sabine Aggoun sont musiciens du groupe de noise rock Basement, .

Naya grandit entourée d'instruments de musique ; ses parents lui transmettent leur passion dès l'enfance. Elle commence le piano à l'âge de 6 ans au conservatoire de Libourne pour ensuite pratiquer à partir de 9 ans la guitare et la batterie. C'est à cet âge que Naya découvre The Beatles, Cat Power, PJ Harvey, Radiohead et la Britpop d'Oasis (groupe) et de Jake Bugg. Elle compose sa première chanson en anglais à la suite d'un voyage en famille à New York en 2012, The Big Apple.

Études

Carrière 
, Naya donne des concerts dans la région bordelaise. Puis elle chante dans le festival Le Grand Souk en première partie du groupe Fauve en 2013.

En 2014, elle participe à la première saison de The Voice Kids sur TF1 dans laquelle elle est finaliste. Garou est son coach durant une année de tournage et de répétitions. Cette expérience télévisuelle est ponctuée par un prime en direct devant  durant lequel Naya interprète Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. 

En 2016, elle participe au festival Vie Sauvage. C'est lors d'un concert parisien à la Boule noire le 3 mars 2016 que Corida Booking propose à Naya d'intégrer .  . Elle assure les premières parties de Charlie Winston sur sa tournée française en octobre, novembre et décembre 2018. 

En 2016, à , elle signe son premier contrat discographique avec Sony-Columbia et sort, le , son premier EP de cinq titres , réalisé avec Valentin Marceau (Slimane, Foé…) au studio La Perruche, Antoine Gaillet et Olivier Leducq (Julien Doré, Bigflo & Oli, Christophe Miossec) au studio Soyuz. 

Sa chanson  (une fille sur la lune) est rapidement programmée sur toutes les stations radios nationales. Un clip réalisé par Temple Caché illustre cette chanson. Elle cumule  de streams et  sur YouTube.

Sa chanson It doesn't scare me est choisie pour illustrer la promotion de la Nouvelle-Aquitaine dans une campagne télé nationale.  

En septembre 2018, elle sort son premier album intitulé Ruby, qu'elle a écrit, composé et co-produit avec Valentin Marceau. Cet album est enregistré à Paris pendant l'été et l'automne 2017. Il est mixé à Londres en Angleterre par Tim Roe (Pharrell Williams, Coldplay, The Killers, Elton John) et Nicolas Bulostin au studio Le Third Floor. 

Un duo avec Tom Grennan est enregistré en août 2018 dans le studio Hoxa HQ à Londres par Jimmy Hogarth. Il existe une version anglaise, Coming back to you, et une version française, Quelque chose de toi.

En 2020, elle a participé à des concerts pour Octobre rose et s'est produite sur la chanson Rose interprétée avec divers artistes comme Bilal Hassani et Patrick Bruel.

Discographie

Album studio

EP

Singles 
 2016 : Great Ocean Road
 2017 : Girl on the moon (Une fille de la lune)
 2018 : Coming back to you (Quelque chose de toi)
 2018 : Une fille de la lune (remixes)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Naissance en mars 2000
Naissance à Libourne
Chanteuse française du XXIe siècle
Auteure-compositrice-interprète française
Chanteuse française de pop